Cyganówka peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Cyganówka, village du powiat de Garwolin 
 Cyganówka, village du powiat de Zwoleń